Ljuša (Donji Vakuf, BiH), naseljeno mjesto u općini Donji Vakuf, BiH
 Ljuša (Šipovo, BiH), naseljeno mjesto u općini Šipovo, BiH